Stankovci (Zadar), een gemeente in de Kroatische provincie Zadar
Stankovci (Žakanje), een plaats in de gemeente Žakanje in de Kroatische provincie Karlovac